Evren peut désigner :

Toponyme 
 Evren est un chef-lieu de district de la province d'Ankara en Turquie.

Personnes 
 Evren est un prénom turc masculin ou féminin signifiant universel(le)
 Le général Kenan Evren fut président de la Turquie jusqu'en 1989.
 Agnès Evren, femme politique française.

Prénom turc
Prénom masculin
Prénom féminin
Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc